Tetraroge är ett släkte av fiskar. Tetraroge ingår i familjen Tetrarogidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Tetraroge